Барон де Сент-Круа, полное имя Гийо́м Эммануэ́ль Жозе́ф Гиле́м де Клермо́н-Лодэв, барон де Сент-Круа́ (); , Мормуарон — , Тье) — французский историк древнего мира и публицист.

Сочинения 
 L’examen critique des anciens historiens d’Alexandre le Grand. — 1775 (испр. изд.: 1804).
 De l’état et du sort des colonies des anciens peuples. — 1779.
 Histoire de la puissance navale de l’Angleterre. — 1783.
 Mémoires pour servir à l’histoire de la religion secrète des anciens peuples. — 1784 (переизд. под заглавием «Recherches sur les mystères en paganisme», 1817).
 Des anciens gouvernements fédératifs. — 1798.

Ссылки 
 

Историки Франции
Бароны Франции